Dunkle Leidenschaft bezeichnet:
 Dunkle Leidenschaft (Film), französisches Filmdrama von Jacques Deray aus dem Jahr 1989 
 Young Adam – Dunkle Leidenschaft, Alternativtitel des britischen Filmdramas Young Adam von David Mackenzie aus dem Jahr 2003
 Dunkle Leidenschaft (Fernsehserie), mexikanische Fernsehserie aus dem Jahr 2020